Лужницький — українське прізвище.

 Лужницький Григорій Леонідович (1903—1990) — український поет, прозаїк, драматург, критик, історик культури, театрознавець, журналіст.
 Леонід Лужницький (1869—1951) — український релігійний діяч, педагог, публіцист. Батько Григорія Лужницького.

 Лужницький старець — псевдонім таких письменників, вчених і громадських діячів:
 Михайло Каченовський;
 Погодін Михайло Петрович;
 Яковлєв Павло Лукич

Примітки